El nombre João Gomes puede referirse a las siguientes personas:

 João Gomes Cravinho, (n. 1964) político portugués.
 João Roberto Correia Gomes, (n. 1985) conocido como "Betinho", baloncestista portugués.
 João Gomes da Silva, (n. 2001) futbolista brasileño.
 João Gomes Júnior, (n. 1986) nadador brasileño.
 João Carlos Simões Ribeiro Gomes, (n. 1975) esgrimista portugués.